SuperBets es una plataforma de apuestas con sede en República Dominicana omni-channel que brinda la mejor experiencia en juegos de apuestas deportivas, poker en línea y casino en línea. SuperBets ofrece diferentes modelos de negocios los cuales son llamados por ellos como: SuperBets Online, SuperBets Express, SuperBets Sportbook & Sportbar y  SuperBets Exclusive. Aunque SuperBets es originaria de República Dominicana su modelo de negocio también será extendido a  Latinoamérica.

Especificación general 
SuperBets es una plataforma dónde los jugadores pueden apostar tanto en una casa de apuesta física como en línea, aunque la primera solo esta disponible para la República Dominicana también lo estará próximamente en Latinoamérica. Las apuestas En línea utilizan la tecnología de la movilidad y la multiplataforma promoviendo así la modernidad y la innovación en lo que respecta a las apuestas deportivas y casino en línea.

Modalidades en línea 
SuperBets esta disponible como sitio web, aplicación móvil(Android y en desarrollo para iPhone) y en casas de apuestas a nivel local en República Dominicana.

SuperBets.com 
Esta es la versión general estará disponible para la región Latinoamericana. En un primer momento esta era la única modalidad para todos los países pero por decisión de los directivos se decidió desarrollar una versión exclusiva para República Dominicana con el dominio SuperBets.do.

SuperBets.do 
Esta es la versión para la República Dominicana. Cuenta con todos los tipos de juegos de azar entre ellos deportes, casino, póker y más. Este país es la sede de la plataforma y es la que  mayor tráfico de visitantes genera entre sus versiones web según datos de Alexa.com.

m.SuperBets.do 
 Es la versión web para teléfono móvil y tableta. Cuenta con todos los tipos de juegos de azar entre ellos deportes, casino, póker y más. SuperBets lanzó una aplicación móvil en su fase Beta que los usuarios pueden descargar desde el sitio web oficial.

Banca Deportiva 
SuperBets opera además de las modalidades en línea, en casas de apuestas físicas( llamadas en República Dominicana Banca Deportiva). Sus locales o modelo de negocio físicos se categorizan de la siguiente manera:

SuperBets Express 
Es un sistema integrado de pantallas con un mobiliario que se ajusta al espacio que tenga el local disponible según su página oficial de socios incluye: cuatro Monitores de 55 pulgadas HD con programas deportivos y un punto de Venta y 2 módulos de apuestas en vivo.

SuperBetsSportsBook o SportsBar 
Es un modelo que busca la integración del moderno café tipo estadounidense con la experiencia de las casas de apuestas, los jugadores pueden disponer de restaurante, bar, apuestas deportivas, casino, loterías, servicio al cliente y más.

SuperBets Exclusive 
Es según su página de socios un producto premium dónde se brinda el lujo que puede tener un espacio con finos muebles ideal para restaurante y hoteles.

SuperbetsTerminales 
Los terminales o máquinas tragamonedas es una forma de apuestas complementaria a los sistemas de caja registradora u operadores. Con el uso de los terminales se hace posible la realización de apuestas a través de la entrada manual en la pantalla.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio oficial

Apuestas
Casas de apuestas digitales
Empresas de juegos de azar
Empresas fundadas en 2018
Empresas de España